Pénzügyi palota (Balassagyarmat)
 Pénzügyi palota (Makó)
 Pénzügyi palota (Miskolc)

Lásd még
 Egykori brassói pénzügyi palota (ma Városháza)